Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Denver 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Françoise Dürr e Betty Stöve che hanno battuto in finale Mona Schallau e Pam Teeguarden 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Françoise Dürr /  Betty Stöve (Campionesse)
 Chris Evert /  Nancy Gunter (primo turno)

 Isabel Fernández /  Martina Navrátilová (semifinali)
 Kristien Kemmer /  Val Ziegenfuss (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Denver 1974